В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1102 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1102 году

Февраль 
 24 февраля — Костандин I — Властелин Армянской Киликии («Властелин гор») из династии Рубенидов. Погиб от удара молнии. По другим источникам, умер в 1103 году

Май 
 19 мая — Этьен II де Блуа — граф де Блуа (1089—1102), участник и один из руководителей 1-го крестового похода. Погиб во второй .
 25 мая — Михаил IV — Патриарх Коптской православной церкви (1092—1102).
 27 мая — Этьен (Стефан) I Храбрый — граф Макона (1085—1102), граф Вьенна (1085—1102), пфальцграф Бургундии (1097—1102). Казнён в плену сарацинами после второй .

Июнь 
 4 июня — Владислав I Герман — князь Польши (1079—1102)
 22 июня — Альберт III — граф Намюра (1063/1064—1102), регент (вице-герцог) Нижней Лотарингии (1076—1087)

Июль 
 15 июля — Уолтер II Жиффар — первый граф Бекингем (1097—1102)

Сентябрь 
 Эрменгол V — граф Урхеля (1092—1102)

Октябрь 
 18 октября — Гуго Великий — граф Вермандуа (1080—1102), основатель второго Дома Вермандуа, один из вождей первого крестового похода. Умер в результате ранений, полученных в арьергардном крестовом походе

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Адальберт — антипапа (1101)
 Анна Далассина  — жена (с 1042) византийского военачальника Иоанна Комнина, Мать Алексея Комнина.
 Гислаберт II — граф Руссильона (1074—1102)
 Гуго VI де Лузиньян — сеньор де Лузиньян «Дьявол» (1060—1102), участвовал в первом крестовом походе.
  — король Коннахта (1097—1102)
 Жоффруа II Журден — Граф вандомский (1086—1102)
  — царь Кахетии (1084—1102)
  — императрица-консорт Китая (1068—1085), жена императора Шэнь-цзун
 Микьель, Витале I — венецианский дож (1096—1102)
 Сибилла де Конверсано — герцогиня-консорт Нормандии (1100—1102), жена герцога Роберта Куртгёза
  — правитель государства Хойсала (1098—1102)

См. также 
 Список умерших в 1101 году
 Список умерших в 1103 году

1102